Cuzieu (Ain)
 Cuzieu (Loire)